Bielski (forma żeńska: Bielska, liczba mnoga: Bielscy) – polskie nazwisko.

Znane osoby o tym nazwisku:

 Iwona Bielska (ur. 1952) – polska aktorka
 Marcin Bielski (ok. 1495–1575) – polski pisarz i historyk
 Zbigniew Bielski (1946–1998) – polski aktor
 Tewje Bielski (1906–1987) – białoruski zbrodniarz wojenny
 Joachim Bielski (ur. ok. 1540–1599) –sekretarz królewski, poseł, poeta i historyk. Pisał po polsku i łacinie
 Jacek Bielski (ur. 1972) – polski bokser, mistrz Europy, olimpijczyk.
 Andrzej Bielski (ujednoznacznienie)
 Konrad Bielski (1902–1970) – poeta i prozaik.
 Henryk Bielski (ur. 1935) – reżyser filmowy.
 Marcin Bielski (ur. ok. 1495, zm. 1575) – polski pisarz i historyk
 Joachim Bielski (ur. ok 1540, zm. 1599) –polski sekretarz królewski, rycerz, poseł, poeta i historyk